Tyson steht für:

 Tyson (Name), Familienname und männlicher Vorname
 Tyson (Band), deutsche Metalcore-Band
 Tyson (Film), US-amerikanischer Fernsehfilm (1995)
 Tyson (Gattung), Fischgattung aus der Familie der Schläfergrundeln
 Tyson Foods, US-amerikanisches Nahrungsmittelunternehmen
 (13123) Tyson, Asteroid

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Tyson (Alabama), im Lowndes County
 Tyson (Arizona), im Yuma County

 	
Siehe auch:
 Taysen
 Theisen
 Theison
 Theysohn
 Tysons